Astrid Boner – attrice tedesca
 Charles Boner – scrittore, poeta e traduttore britannico
 Eduardo Giacomo Boner – poeta, scrittore e giornalista italiano
 Jan Boner – mercante e banchiere polacco di origine tedesca
 Sandra Boner – conduttrice televisiva svizzera
 Seraina Boner – sciatrice di fondo svizzera